Николай Павли́нов:
 Павлинов, Николай Алексеевич (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Павлинов, Николай Иванович (1863 — ?) — земский начальник, депутат Государственной думы IV созыва от Калужской губернии.